Birds of a Feather – cortometraggio del 1911 con Edwin R. Phillips
Birds of a Feather – cortometraggio del 1917 con Harold Lloyd
Squadriglia eroica (Birds of a Feather) – cortometraggio d'animazione del 1931 diretto da Burt Gillett
Birds of a Feather – spettacolo teatrale del 1953 con Stanlio e Ollio